Joseph Anthony Miller, dit Joe Miller, (né le  à Morrisburg en Ontario au Canada et mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but. Il a joué avec différentes équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) avant de terminer sa carrière au sein de la Ligue internationale de hockey (LIH).

Biographie 
Joseph Miller est né à Morrisburg, de nos jours South Dundas, en Ontario le . En 1926, il commence une carrière professionnelle au hockey sur glace avec les Saints de Saint-Paul au sein de l'Association américaine de hockey. L'année suivante, il est engagé par les Americans de New York de la Ligue nationale de hockey. Lors de sa première saison au sein de cette ligue, les Rangers de New York disputent la finale de la Coupe Stanley contre les Maroons de Montréal. Le gardien titulaire des Rangers, Lorne Chabot, se blesse lors de la seconde partie de la série. Le lendemain, Joseph Miller signe un contrat pour le remplacer et, avec l'équipe, il remporte la Coupe trois matchs plus tard en n'ayant accordé que trois buts et réussi un blanchissage. Ensuite, il signe avec les Pirates de Pittsburg avec lesquels il joue deux saisons. Il rejoint enfin les Quakers de Philadelphie pour une saison avant de terminer sa carrière professionnelle dans la Ligue internationale de hockey avec les Stars de Syracuse.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1916-1917 || Pittsburgh AA ||  || 40 || 37 || 3 || 0 ||  || 63 || 1,54 ||  || 5 ||  || - || -  || - || -  || - || - || -  || - || - || -
|-
| 1917-1918 || Creamery Kings de Renfrew ||  || 7 || 4 || 3 || 0 || 432 || 16 || 2,22 ||  || 0 ||  || - || -  || - || -  || - || - || -  || - || - || -
|-
| 1918-1919 || New Edinburghs d'Ottawa ||  || 4 || 3 || 1 || 0 || 240 || 5 || 1,25 ||  || 2 ||  || - || -  || - || -  || - || - || -  || - || - || -
|-
| 1919-1920 || New Edinburghs d'Ottawa || OCHL || 7 || 4 || 2 || 0 || 400 || 10 || 1,5 ||  || 1 ||  || - || -  || - || -  || - || - || -  || - || - || -
|-
| 1920-1921 || New Edinburghs d'Ottawa || OCHL || 11 || 4 || 6 || 1 || 675 || 25 || 2,22 ||  || 0 ||  || - || -  || - || -  || - || - || -  || - || - || -
|-
| 1921-1922 || New Edinburghs d'Ottawa || OCHL || 13 || 4 || 7 || 2 || 780 || 30 || 2,31 ||  || 2 ||  || - || -  || - || -  || - || - || -  || - || - || -
|-
| 1922-1923 || New Edinburghs d'Ottawa || OCHL || 18 || 10 || 6 || 2 ||  || 43 || 2,15 ||  || 2 ||  || 5 || 1 || 3 || 1 || 340 || 8 || 1,41 ||  || 1 || 
|-
| 1923-1924 || New Edinburghs d'Ottawa || OCHL || 12 || 9 || 3 || 0 || 720 || 18 || 1,5 ||  || 1 ||  || 2 || 0 || 2 || 0 || 120 || 5 || 2,5 ||  || 0 || 
|-
| 1924-1925 || Hornets de Fort Pitt || USAHA || 22 || 17 || 5 || 0 ||  || 39 || 1,72 ||  || 1 ||  || 4 || 1 || 3 || 0 || 220 || 9 || 2,45 ||  || 0 || 
|-
| 1925-1926 || Saints de Saint Paul || LCH || 38 || || || ||  || 70 || 1,84 ||  || 6 ||  || - || -  || - || -  || - || - || -  || - || - || -
|-
| 1926-1927 || Saints de Saint Paul || AAH || 30 || 13 || 12 || 5 ||  || 54 || 1,75 ||  || 10  || || - || -  || - || -  || - || - || -  || - || - || -
|-
| 1927-1928 || Cataracts de Niagara Falls || Can-Pro || 13 || || || || 780 || 30 || 2,31 ||  || 2 ||  || - || -  || - || -  || - || - || -  || - || - || -
|-
| 1927-1928 || Americans de New York || LNH || 28 || 8 || 16 || 4 ||  || 77 || 2,68 || 93,4 || 5 || 0 || - || -  || - || -  || - || - || -  || - || - || -
|-
| 1927-1928 || Rangers de New York || LNH || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 3 || 2 || 1 || 0 || 180 || 3 || 1 ||  || 1 || 0
|-
| 1928-1929 || Pirates de Pittsburgh || LNH || 44 || 9 || 27 || 8 ||  || 80 || 1,73 ||  || 11 || 0 || - || -  || - || -  || - || - || -  || - || - || -
|-
| 1929-1930 || Pirates de Pittsburgh || LNH || 43 || 5 || 35 || 3 ||  || 179 || 4,08 ||  || 0 || 0 || - || -  || - || -  || - || - || -  || - || - || -
|-
| 1930-1931 || Quakers de Philadelphie || LNH || 12 || 2 || 9 || 1 || 740 || 47 || 3,81 ||  || 0 || 0 || - || -  || - || -  || - || - || -  || - || - || -
|-
| 1931-1932 || Stars de Syracuse || LIH || 20 || 5 || 11 || 4 ||  || 51 || 2,43 ||  || 3 || || - || -  || - || -  || - || - || -  || - || - || -

| 127 || 24 || 87 || 16 ||  || 383 || 2,92 || || 16 || 0 || 3 || 2 || 1 || 0 || 180 || 3 || 1 ||  || 1 || 

| 65 || 34 || 25 || 5 ||  || 131 ||  || || 8 || || 7 || 1 || 5 || 1 || 460 || 13 || ||  || 1 ||

Notes et références 

Naissance en octobre 1900
Naissance en Ontario
Décès en août 1963
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Americans de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Pirates de Pittsburgh (LNH)
Joueur des Quakers de Philadelphie
Champion de la Coupe Stanley
Gardien de but de hockey sur glace
Décès à 62 ans